Александр Николаевич Боголюбов (29 мая 1900 года, Чебоксары — 28 февраля 1956 года, Москва) — участник Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-полковник (17.02.1945), Герой Советского Союза (29.05.1945).

Биография 
Александр Николаевич родился 16 (29) мая 1900 года в Чебоксарах, крещён в чебоксарской Крестовоздвиженской церкви.

Его отец, Николай Матвеевич Боголюбов, был выходцем из чувашского села Богатырёво (ныне Цивильский район Чувашской республики); служил механиком на речном пароходе, заболел туберкулёзом и умер, когда ему было 42 года. Мать, Надежда Ивановна, работала на местном спиртзаводе, подрабатывала стиркой белья и уборкой господских квартир. В 1916 году Александр окончил Чебоксарское высшее начальное училище и устроился на работу на Чебоксарский телеграф учеником. Окончив 4-месячные курсы почтово-телеграфного работника, начал работать сортировщиком писем.

Когда летом 1918 года белочехи и белогвардейцы подняли мятеж, захватили Казань, Боголюбов добровольно вступил в ряды Красной Армии (назначен телеграфистом в штаб второй армии Восточного фронта), в её составе принимал участие в Гражданской войне.

В период с 1920 по 1938 год окончил несколько военных учебных учреждений: Высшую военную школу дислокации (1920), Высшую военную школу связи (1924), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1931), Военную академию Генерального штаба (1938), в которой учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал).

С 1924 года занимал должности командира взвода, роты, батальона, а с 1931 года — начальник штаба, командир полка связи, затем начальник связи и оперативного отдела штаба стрелкового корпуса. В 1938 году стал преподавателем в Академии Генерального штаба РККА. Тогда же написал ряд военно-исторических работ.

С начала Великой Отечественной войны полковник Боголюбов занимал должность начальника оперативного отдела штаба Резервного фронта, а в октябре 1941 года он был назначен начальником штаба 43-й армии.

В августе 1942 года генерал-майор Боголюбов был переведён на должность заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба, а в сентябре 1942 года его снова назначили начальником штаба 43-й армии.

В декабре 1942 года Александр Николаевич стал первым заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба, после чего он был поочерёдно начальником штаба следующих фронтов: Северо-Западного (с марта по 11 ноября 1943 года), 1-го Украинского (с 11 ноября 1943 года по 24 апреля 1944 года) и 2-го Белорусского (с 5 мая 1944 года до июня 1945 года).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года генерал-полковник Боголюбов Александр Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5544).

В июне 1945 года Александр Николаевич был назначен на должность начальника штаба Северной группы войск, а с октября 1945 года до августа 1950 года был начальником оперативно-тактического цикла, кафедры и заместителем начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе, с марта 1951 года до августа 1953 года — помощником главнокомандующего войсками Дальнего Востока, с сентября 1953 года по октябрь 1955 года — заместителем начальника Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск. В октябре 1955 года генерал-полковник Боголюбов ушёл в запас.

Александр Николаевич Боголюбов умер 28 февраля 1956 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 

 Золотая Звезда Героя Советского Союза (№ 5544)
 Два ордена Ленина (1945, 1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (1942, 1944, 1944, 1949);
 Два ордена Суворова I степени (1944, 1945);
 Орден Кутузова I степени (09.04.1943);
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (1944);
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Иностранные награды:
 Орден Облаков и Знамени (Китай).
 Орден «Крест Грюнвальда» I степени (ПНР)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
 Медаль «Победы и Свободы» (ПНР)
 Орден Красного Знамени (МНР, 1943)

Библиография

Память 
 В честь А. Н. Боголюбова, в Чебоксарах названа одна из улиц города
 В честь А. Н. Боголюбова в Богатырёве, на родине его отца, названа одна из улиц села.
 На здании школы в Чебоксарах (улица Константина Иванова, 1 «Б»), где учился Герой, размещена мемориальная доска
 Имя А. Н. Боголюбова носит одна из улиц белорусского города Гродно.

Примечания

Литература 
  // Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

Ссылки 
 

Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Персоналии:1-й Украинский фронт
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:2-й Белорусский фронт